Bombardier – senegalski zapaśnik i zawodnik mieszanych sztuk walki
bombardier – stopień wojskowy
 bombardier – członek załogi samolotu wojskowego
 Bombardier – marka angielskiego piwa
 Bombardier – kanadyjski koncern
 Bombardier Aviation (Bombardier Aerospace) – przedsiębiorstwo branży lotniczej, część grupy Bombardier
 Bombardier Q Series – rodzina samolotów pasażerskich, produkowanych przez przedsiębiorstwo Bombardier
 Bombardier Transportation – przedsiębiorstwo produkujące tabor kolejowy, część grupy Bombardier
 Bombardier Transportation Polska – przedsiębiorstwo produkujące tabor kolejowy, część Bombardier Transportation